Луэ́на ():

Луэна (Испания)
Луэна (Ангола)